Lorenzo Micelli (1970) – allenatore di pallavolo italiano
 Romano Micelli (1940) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Stefano Micelli (1966) – docente e saggista italiano